Туз:
 Туз — игральная карта, обычно высшего достоинства.
 Туз — вельможа, знатный, важный человек, занимающий высокое положение.
 Туз (в бильярде) — шар, к номиналу которого прибавляется 10 очков при подсчёте.
 Туз — выигрышная лунка в киргизской настольной логической игре Тогуз коргоол.
 Туз — малая судовая шлюпка.
 «Туз» — комедия с Адриано Челентано в главной роли (Италия, 1981).

Фамилия 
  (род. 1967) — британский историк.
 Туз, Даниил Андреевич (1902—1979) — советский военачальник, контр-адмирал.

Топоним 
 Туз — солёное озеро в Турции.
 Туз — озеро в Лебяжинском районе Павлодарской области Казахстана.
 Туз — река в Башкортостане, бассейн Камы.
 Туз — село в Чуйской области Киргизии.

См. также 
  — многозначная аббревиатура
 Тузик (значения)